

Scienza 
Cocco – termine di uso comune che può indicare la palma da cocco oppure la noce di cocco, frutto della palma stessa
Cocco – in biologia, si riferisce ad un batterio

Altro 
Cocco – famiglia nobile
Cocco – programma televisivo
Monte Cocco

Persone 
Albino Cocco – cineasta
Alessandro Cocco – presenzialista
Anastasio Cocco – scienziato
Andrea Cocco – calciatore
Carla Cocco – cantautrice
Cristian Cocco – personaggio dello spettacolo
Donato Cocco – politico
Enrico Cocco – giocatore e allenatore di calcio a 5
Fantino Cocco – giornalista e scrittore
Franco Cocco – scrittore
Gavino Cocco – magistrato
Giacomo Cocco – militare
Giacomo Cocco – religioso
Giulio Cocco – hockeista su pista italiano
Maria Cocco – politica
Maria Giulia Cocco – politica
Mario Cocco – calciatore
Matteo Cocco – direttore della fotografia italiano
Mattia Cocco – hockeista su pista
Pasquale Cocco – giocatore di calcio a 5
Pietro Cocco – religioso
Roberto Cocco – artista marziale
Valentina Izumi Cocco – attrice
Cocco – pseudonimo utilizzato da Stefano Cantini